Djurgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Djurgöl (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (2 ha)
Djurgöl (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Djurgölen, sjö i Vimmerby kommun,  (4,82 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn